Долгий Лог — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Долгий Лог — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Долгий Лог — посёлок в Кричевском районе Могилёвской области.